

Sovrani

Capua e Benevento
Atenolfo I di Capua o di Benevento, principe di Capua e di Benevento morto nel 910
Atenolfo II di Capua, principe di Capua morto nel 935

Gaeta
Atenolfo I di Gaeta, duca di Gaeta morto nel 1062
Atenolfo II di Gaeta, duca di Gaeta morto nel 1064

Condottieri
Atenolfo, condottiero beneventano del X secolo morto nella battaglia di Capo Colonna (982)
Atenolfo, condottiero beneventano dell'XI secolo che partecipò alla battaglia di Montepeloso (1041)

Religiosi
Atenolfo, arcivescovo di Capua dal 981 al 990
Atenolfo II, arcivescovo di Capua dal 1022 al 1059
Atenolfo, abate di Montecassino nell'XI secolo